Rothkirch-Panthen ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ferdinand von Rothkirch und Panthen (1739–1805), Apostolischer Vikar und Weihbischof von Breslau
 Friedrich-Wilhelm von Rothkirch und Panthen (1884–1953), Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Hugo von Rothkirch-Panthen (1812–1868), deutscher Astronom
 Karl von Rothkirch-Panthen (1807–1870), böhmisch-österreichischer Politiker, Verwaltungsbeamter und Oberstlandmarschall und Statthalter Böhmens
 Valerius von Rothkirch und Panthen (1832–1883), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker

siehe auch
 Rothkirch